Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2009 war die elfte Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 18. bis 21. November 2009 in Iskitim statt.

Weltmeister wurde nach 2006 zum zweiten Mal der Russe Pawel Mechowow, der im Finale den Kirgisen Kanybek Sagynbajew mit 7:6 besiegte. Den dritten Platz belegten Daniil Boguschewski und Oleksandr Palamar.

Modus 
Die 71 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:

Finalrunde

Einzelnachweise 

2009
Billardveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in der Oblast Nowosibirsk
Billardturnier in Russland